Battles — американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 2002 году. В состав входят гитаристы Иэн Уильямс (бывший участник Don Caballero и Storm & Stress) и Дэйв Конопка (раньше играл в Lynx) и ударник Джон Станир (из Helmet).

История 
Выпустив несколько мини-альбомов, группа издала дебютный альбом EP C / B EP на лейбле Warp Records в феврале 2006 года; в этот сборник вошли записи из ранних релизов EP C, B EP и сингла «Tras». 14 мая 2007 года вышел первый полноформатный диск Mirrored, который был положительно оценен критиками и включён в несколько годовых списков лучших.

В августе 2010 года Тайондай Брэкстон покинул группу из-за нежелания гастролировать, и чтобы заняться сольной карьерой. 6 июня 2011 года вышел второй альбом Gloss Drop, в создании которого принимали участие Гэри Ньюман, Кадзу Макино из Blonde Redhead и Yamantaka Eye. Диск занял 98-е место в чарте Billboard 200.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы 
 EP C (Monitor Records, 8 июня 2004)
 B EP (Dim Mak Records, сентябрь 2004)
 EPC (Dotlinecircle, октябрь 2004) (Специальное издание, выпущенное только в Японии)
 Lives (Beat Records, 27 сентября 2007)
 Tonto+ (Warp Records, 22 октября 2007)

Сборники 
 EP C/B EP (Warp Records, 21 февраля 2006)
 Warp20 (Chosen) (28 сентября 2009)

Синглы 
 «Tras» (15 июня 2004, 12")
 «Atlas» (апрель 2007, 12")
 «Tonto» (октябрь 2007)
 «The Line» (август 2010, цифровой релиз)
 «Ice Cream» (март 2011, 12")
 «My Machines» (август 2011, 12")

Примечания

Ссылки 

 Battles на Allmusic
 Профайл на Metacritic

Группы математического рока
Инди-рок-группы США
Группы построка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка